Московское кольцо — многозначный термин:

 Московское кольцо — комплекс по развитию технических видов спорта, включающий в себя автодром, картодром, внедорожную зону и аэродром Мячково
 Московское кольцо — неформальный термин, подразумевавший группу российских банков Бинбанк, Открытие, МКБ и Промсвязьбанк
 Московское большое кольцо — кольцевая автодорога Московской области, длиной 564 км
 Московское малое кольцо — кольцевая автодорога Московской области, длиной 333 км
 Московское центральное кольцо — маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта в Москве